Der Helvetia-Cup 1970 im Badminton fand in Neuss statt. Es war die 9. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1970
Badminton 1970
Badmintonwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung im Rhein-Kreis Neuss
Sport (Neuss)